Mooyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Mooyer (1798–1861), deutscher Kaufmann und Historiker aus Minden
 Johannes Mooyer (1830–1903), deutscher Kaufmann und Konsul aus Hamburg